Brent Peterson (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue présentement pour les Predators de Nashville de la Ligue nationale de hockey au poste d'entraîneur-adjoint..

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1974-1975 || Oil Kings d'Edmonton || WCHL ||66 ||17 ||26 ||43 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1975-1976 || Oil Kings d'Edmonton || WCHL ||70 ||22 ||39 ||61 ||57 ||5 ||4 ||2 ||6 ||7
|-
|1976-1977 || Winter Hawks de Portland || WCHL ||69 ||34 ||78 ||112 ||98 ||10 ||3 ||8 ||11 ||8
|-
|1977-1978 || Winter Hawks de Portland || WCHL ||51 ||33 ||50 ||83 ||95 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1978-1979 || Red Wings de Détroit || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1979-1980 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||52 ||9 ||22 ||31 ||61 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1979-1980 || Red Wings de Détroit || LNH ||18 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || Red Wings de Détroit || LNH ||53 ||6 ||18 ||24 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH ||15 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Sabres de Buffalo || LNH ||46 ||9 ||5 ||14 ||43 ||4 ||1 ||0 ||1 ||12
|- 
|1982-1983 || Sabres de Buffalo || LNH ||75 ||13 ||24 ||37 ||38 ||10 ||1 ||2 ||3 ||28
|- 
|1983-1984 || Sabres de Buffalo || LNH ||70 ||9 ||12 ||21 ||52 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1984-1985 || Sabres de Buffalo || LNH ||74 ||12 ||22 ||34 ||47 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|1985-1986 || Canucks de Vancouver || LNH ||77 ||8 ||23 ||31 ||94 ||3 ||2 ||0 ||2 ||9
|- 
|1986-1987 || Canucks de Vancouver || LNH ||69 ||7 ||15 ||22 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 || Whalers de Hartford || LNH ||52 ||2 ||7 ||9 ||40 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1988-1989 || Whalers de Hartford || LNH ||66 ||4 ||13 ||17 ||61 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4

|620 ||72 ||141 ||213 ||484 ||31 ||4 ||4 ||8 ||65

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en février 1958
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Whalers de Hartford
Attaquant de hockey sur glace